Елена, војвоткиња од Лугоа (), пуним именом Елена Марија Изабел Доминика де Силос де Борбон и де Греција (), 20. децембар 1963, је принцеза из династије Бурбона, члан шпанске краљевске породице са титулом Војвоткиња од Лугоа.

Биографија 

Инфанта Елена је најстарије дете тренутног шпанског суверена, краља Хуана Карлоса I и краљице Софије, грчке принцезе из династије Шлезвиг-Холштајн-Зондербург-Гликсбург. У исто време принцеза Елена је четврта по реду у линији наслеђивања шпанског престола. 

Принцеза Елена присуствује многим манифестацијама везаним за краљевску породицу, у чије име често путује и представља своју земљу широм света.

Током студија француске књижевности у Паризу, 1987. године, упознала је свог будућег мужа Хајмеа де Марихалара, сина грофа и грофице Рипалда, а венчали су се 18. марта 1995. године, у Севиљској катедрали. Том приликом од оца, краља Хуана Карлоса добила је доживотну титулу Војвоткиња од Лугоа.

Током брака пар је добио двоје деце, сина Фелипеа и ћерку Викторију. 13. септембра 2007. године је званично објављено да принцеза престаје да живи са супругом, а папири за развод званично су потписани 25. новембра 2009. године. 21. јануара 2010. године, брак је је и званично разведен. 9. фебруара исте године, званично је прокламовано да Хајме више нема право на титулу војводе, и да је престао да буде официјелни члан Шпанске краљевске породице.

Породично стабло

Породица

Супружник 

 брак разведен 2010. године

Деца

Извори

Спољашње везе 

Рођени 1963.
Династија Бурбон
Шпанска краљевска породица
Мадриђани